Маяпа́н () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Население муниципалитета, по данным переписи 2010 года, составило  человек.

Общие сведения 
Название Mayapán было позаимствовано у древнего города майя — Майяпана, расположенного в нескольких километрах к северо-западу современного Маяпана. С майянского языка название можно перевести как: флагман майя, то есть обозначающее место, откуда велось управление.

Площадь муниципалитета равна 94 км², что составляет 0,23 % от общей площади штата, а максимальная высота — 11 метров над уровнем моря, расположена в поселении Санта-Мария-Ук.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере c Текитом и Сотутой, на востоке с Кантамаеком, на юге с Теабо, и на западе с Чумаэлем.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 8 августа 1935 года, в его состав входит 3 населённых пункта, самым крупным из которых является административный центр:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 45,6 %;
 производство и строительство — 39,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 14 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 34,3 км;
 электрификация: 94,1 %;
 водоснабжение: 98,5 %;
 водоотведение: 13,4 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана